Okręty US Navy o nazwie USS "Kidd", pochodzącej od Isaaca C. Kidda:

 Pierwszy "Kidd" (DD-661) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1964
 Drugi "Kidd" (DDG-993) był pierwszym niszczycielem typu Kidd. Służył w US Navy w latach 1981-1998. Został sprzedany Tajwanowi w 2004 i przemianowany na ROCS "Tso Ying".
 Trzeci "Kidd" (DDG-100) jest niszczycielem typu Arleigh Burke, który został zwodowany w 2005.

Kidd